Gabelschwanz ist Grundwort des Namens der folgenden Schmetterlinge:
Kleiner Gabelschwanz (Furcula bifida)
Birken-Gabelschwanz (Furcula bicuspis)
Buchen-Gabelschwanz oder Weiden-Gabelschwanz (Furcula furcula)
Weißer Gabelschwanz oder Hermelinspinner (Cerura erminea) 
Großer Gabelschwanz (Cerura vinula)

Siehe auch: